Noctambules peut désigner
 Le théâtre parisien des Noctambules ;
 Nighthawks, tableau peint en 1942 par Edward Hopper.